Sunnyfields bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Sunnyfields (Linthicum Heights, Maryland), NRHP-ID: 83002923
 Sunnyfields (Simeon, Virginia), NRHP-ID: 93000509